En Pologne, Gościejewo peut désigner :

 Gościejewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Gościejewo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Gościejewo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.